Плуто (; ) може да се отнася за:

 Плуто, нимфа, майка на Тантал от Зевс
 Плуто (Дисни), анимационен герой на Уолт Дисни

Вижте също 
 Плутон
 Плутоний